Са́кси (, ) — об'єднання германських племен в ранньому середньовіччі, що входили до складу англосаксів.

Saxon може означати:

у творчості:
 Saxon — англійський рок-гурт, один з представників нової хвилі британського хеві-метал.
 Saxon — дебютний студійний альбом англійського хеві-метал-гурту Saxon.

у техніці:
  — легковий автомобіль виробництва , який серійно випускався в період з 1913 по 1923.
 AT-105 Saxon — колісний бронетранспортер виробництва Великої Британії, створений на шасі вантажівки Bedford MK.
  — XSLT і XQuery процесор.

Див. також 
 Саксон (значення)